Гай Клавдій Канина (325 — після 273 року до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Клавдій Марцелл — декілька політичних та військових діячів Римської імперії різних років.
 Гай Клавдій Нерон (? — після 201 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, учасник Другої пунічної війни.
 Гай Клавдій Пульхр — декілька політичних та військових діячів Римської республіки різних років.
 Гай Клавдій Центон (290 — 212 роки до н. е.) — політичний діяч Римської республіки часів Другої Пунічної війни.